Jonah peut désigner :

Patronyme 
 Roni Jonah (1986-), actrice, réalisatrice, scénariste et catcheuse professionnelle canadienne.

Prénom 
 Jonah Falcon (1970-), acteur et écrivain américain ;
 Jonah Hill (1983-), acteur, producteur et scénariste américain ;
 Jonah Jones (1909-2000), trompettiste de jazz américain ;
 Jonah Lomu (1975-2015), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;

Autres 
 Jonah, série télévisée australienne diffusée en 1982